Efthymis Filippou – sceneggiatore e attore greco
 Filippos Filippou – ex calciatore cipriota
 Nikos Filippou – ex cestista greco